Микери́н (Менкаура́) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2514 — 2486 годах до н. э.; из IV династии.

Строитель третьей пирамиды среди великих пирамид Гизы.

Личность Менкаура 
О Микерине, кроме легенд, мало известно. Согласно Геродоту и Диодору, он был сыном Хеопса (Хуфу) и, следовательно, приходился Джедефра братом. Возможно, когда умер его отец, он был совсем маленьким, а когда завершилось правление его брата Джедефра, ему исполнилось всего девять или десять лет. Поэтому Хефрен смог занять престол. После смерти Хефрена
Микерин возмужал и смог заявить о своих правах на престол.

Вообще, народная и античная традиция пытались выставить Микерина полной противоположностью отцу и деду — другим строителям пирамид в Гизе. Он характеризуется как добрый и справедливый правитель. Диодор пишет: «Микерин, которого некоторые называют Менхерином, сын построившего первую пирамиду (Хеопса). Он взял на себя строительство третьей пирамиды, но умер прежде, чем завершилось строительство… Он, говорят, ненавидел жестокость своих предшественников и стремился жить в мире, совершая благодеяния своим подданным и делая много другого, что могло бы вызвать у простого народа расположение к себе, а также тратил немалые средства на общественные дела, давая дары тем из достойных людей, кого, как казалось, в судах рассудили не должным образом (при его предшественниках)». Геродот сообщает: «Затем (после Хефрена) царём Египта, по словам жрецов, стал Микерин, сын Хеопса. Ему не по душе были отцовские деяния. Он открыл храмы и освободил измученный тяготами народ, отпустив его трудиться [на своих полях] и приносить жертвы. Он был самым праведным судьёй из всех царей, за что его особенно восхваляют египтяне среди всех когда-либо правивших над ними царей. Ведь он был не только судьёй праведным, но даже давал деньги из своего добра недовольным его приговорами, чтобы удовлетворить их просьбы».

Возможно, эти рассказы о милосердном характере фараона отчасти вызваны тем фактом, что построенная им пирамида — третья из великих пирамид Гизы — гораздо меньше двух других. В поздний период посетители, испытывающие благоговение перед этими памятниками, совершенно безосновательно утверждали, что деспотичные правители возвели две первые пирамиды за счёт счастья своих подданных. Поэтому казалось очевидным, что строитель третьей пирамиды умышленно удержался от угнетения своего народа таким строительством, а следовательно, обладал более милосердным нравом. Однако независимо от того, время ли так превознесло доброту фараона или же он на самом деле был столь милостлив, как передаёт народная молва, нет сомнений, что ему хватило ума не только довольствоваться задуманной и построенной пирамидой гораздо меньшего размера, но ещё и возвести её так близко к пирамидам отца и дяди, что невозможно было их не сравнивать.

Одним из объяснений меньшего размера пирамиды мог быть тот факт, что Микерин жил меньше, чем его предшественники. Ещё в древности Геродот записал историю, услышанную от египтян. В ней рассказывается, что после того, как фараон правил уже несколько лет, он получил из города Буто известие, содержащее предсказание: «Всего шесть лет проживёшь ты на земле, а на седьмой год закончишь свои дни». Возмутившись, царь отправил оракулу сердитое послание, упрекая бога в несправедливости. Он писал: «Мой отец и дядя, которые заперли храмы, забыли богов и угнетали народ, прожили долго, а я, человек благочестивый, все-таки должен скоро умереть». Тогда от оракула прибыло второе письмо: «Именно поэтому твоя жизнь так быстро подошла к концу. Ты не сделал того, что надлежало. Египту суждено было претерпевать бедствия 150 лет. Два царя, его предшественники, поняли это, а он — нет». Получив такой ответ, фараон осознал, что смерть его предрешена. Он приказал приготовить множество светильников. По ночам царь велел зажигать их, стал пить вино и непрестанно веселиться днём и ночью. Он блуждал по лугам и рощам и всюду, где только находил подходящие места для удовольствия. Так поступал он, превращая ночи в дни, чтобы уличить оракул во лжи и сделать из шести лет двенадцать.

Возможно, в этой истории есть доля истины. Вполне можно допустить, что Микерин любил удовольствия и обладал беззаботным характером.

Геродот сообщает, что в его времена (в V веке до н. э.) во дворце в Саисе в богато украшенном покое хранилась статуя лежащей коровы в натуральную величину. Он пишет: «Она почти целиком покрыта пурпурной одеждой, кроме шеи и головы, которые позолочены толстым слоем золота. Между рогами находится изображение солнечного диска также из золота… Каждый день около неё воскуряют там всевозможные благовония, а целую ночь возжигают светильник… Каждый год её выносят из покоя, именно в тот день, когда египтяне бьют себя в грудь в честь бога Осириса». Жрецы или же провожатый Геродота рассказали ему, что единственная дочь Микерина умерла, и царь «глубоко скорбя об этой беде, пожелал предать её погребению с ещё большей пышностью, чем это было в обычае. Он приказал изготовить из дерева пустотелую статую коровы, позолотить и затем положить в неё покойную дочь». Геродот добавляет, что причина, по которой статую выносили из покоя, заключалась в том, что «дочь перед смертью попросила отца позволить ей один раз в год видеть солнце». Он рассказывает, что в соседнем покое хранились 20 огромных деревянных статуй, изображающих нагих женщин. Жрецы утверждали, что это портреты наложниц Микерина. Они показались Геродоту очень древними, поскольку «с течением времени лишились рук, они упали вниз и всё ещё лежали на полу у ног статуй». Другая история, которую рассказали греку жрецы, гласила, что Микерин «будто бы воспылал страстью к своей родной дочери и против её воли силой овладел ею. После этого девушка, говорят, с горя и стыда сунулась в петлю. Отец же предал её погребению в этой корове, а мать девушки велела отрубить руки служанкам, которые выдали дочь отцу».

Думается, на самом деле «корова», которую видел Геродот, изображала какое-то божество (возможно, небесную корову Хатхор), и её изображение вполне могло быть изготовлено в правление Менкаура (Микерина). Известно, что во время определённых праздников статуи богов выносили из святилищ. Возможно, у Менкаура действительно была дочь, которая умерла при жизни отца. Принимая во внимание тот факт, что древнеегипетские фараоны практически всегда женились на своих сёстрах, а иногда и на собственных дочерях, ухаживание Менкаура за дочерью не представляется чем-то необычным. Однако совершенно невозможно, чтобы девушка испытывала по этому поводу стыд, поскольку такие отношения, неприемлемые для нас, случались в Древнем Египте и раньше. И уж совсем не похоже, чтобы у царевны было такое странное место погребения. Данный рассказ, как подозревал и сам Геродот, является простой выдумкой. Однако он интересен тем, что показывает, какими знаниями о собственной истории и древних памятниках обладали жрецы. Знания же эти представляли собой смесь правды и вымысла.

Продолжительность правления 
Точная продолжительность правления Менкаура неизвестна. Египетский жрец Манефон даёт своему Meнхересу (который отождествляется с Менкаура) период царствования в 63 года, что выглядит совершенно неправдоподобно. По пирамиде и комплексу построек вокруг неё создается впечатление, будто Менкаура на самом деле правил недолго и предчувствовал свою раннюю кончину, на что указывает и Геродот. Туринский папирус в соответствующем месте повреждён, имени царя прочесть не удаётся, а можно только разобрать, что число лет его правления заканчивалось на цифру 8, (то есть x + 8 лет правления). Это может быть 18 или даже 28 лет царствования. Современные учёные рассматривают всё же цифру 18 лет, как наиболее предпочтительную.

Современная этому правлению, высшая дата это «11-й счёт». Имеется ввиду общегосударственный подсчёт скота, с целью взимания налогов. Обычно в данный период этот подсчёт проводился раз в два года, то есть за «годом счёта» наступал «год после счёта». Однако иногда этот подсчёт мог проводиться и каждый год. Если принять во внимание двухгодичный подсчёт, то это правление могло продолжаться 22 года.

Имена фараона 
В качестве тронного имени этот фараон принял имя Менкаура, «Утверждающий духов солнечного бога». Его хоровым именем было Кахет, которое могло означать «Бог-бык во плоти». Небти именем его было просто Ка, «Бык». Манефоновский Менхере(с) является довольно точной передачей имени Менкаура в его позднем прочтении. Геродот и Диодор в своих трудах называют Микерином. Это имя также весьма близко к оригиналу, если отбросить греческое окончание -н.

Погребальный комплекс Менкаура

Пирамида Менкаура 

Наименьшая из трех великих пирамид в Гизе, построенная Менкаура, получила название Нечер Менкаура, «Божествен Менкаура». В гробнице чиновника Дебхена упоминается другая пирамида, названная Херу, «Высокая», которую иногда считают второй гробницей Менкаура. Однако более вероятно, что это название относилось к одной из малых пирамид, принадлежавших кому-то из членов царской семьи. Тот же Дебхен рассказывает, что Менкаура был настолько добр, что приказал построить гробницу для своего подданного за счёт казны в тот день «когда его Величество был в пути рядом с пирамидой Херу, чтобы осмотреть работы над пирамидой Нечер».

Пирамида Менкаура стоит в юго-западном углу плато, на почтительном расстоянии от гробниц Хуфу и Хафра. Первоначально её основание равнялось 108,4 × 108,4 м, а высота составляла 65,55 м. Ныне её размеры несколько уменьшились и равны: основание — 102,2 × 104,6 м, а высота — 62 метра. Её объём в 260000 м³ составляет только десятую часть объёма пирамиды Хуфу: это был конец больших пирамид. Нижняя часть сооружения на высоту 16 рядов была облицована красным асуанским гранитом, дальше её сменяли белые плиты из турского известняка, а вершина, по всей вероятности, тоже была красная, гранитная. Такой двухцветной она была ещё в XVI веке, пока её не ограбили мамелюки. По свидетельствам очевидцев, она была прекраснейшей из всех пирамид. Диодор отмечает, что «хотя другие пирамиды больше этой, она намного превосходит их по мастерству работ и величине каменных блоков».

Внутренность пирамиды обнаруживает отсутствие единства плана. Как свидетельствует первоначальный вход, при дальнейшем строительстве перекрытий, сперва пирамида имела основание примерно 60 × 60 метров и только позднее оно было почти вдвое увеличено. Погребальную камеру Менкаура повелел вытесать всего в 6 метрах под основанием; но на следующей фазе строительства опустил её на более безопасную глубину. Для строительства пирамиды он приказал использовать крупные блоки, по размерам намного большие, чем в пирамидах Хуфу или Хафра. Он хотел ускорить строительство и поэтому не заставлял рабочих очень тщательно обрабатывать камень. Но, несмотря на спешку, которая чувствуется и через тысячелетия, до окончания строительства пирамиды Менкаура явно не дожил. Вероятно, он умер, когда она достигала примерно двадцатиметровой высоты, то есть уровня гранитной облицовки; возможно, её всю предполагалось облицевать гранитом, но преемник царя облегчил задачу. В заупокойном храме мы даже находим письменное подтверждение этого. Начали его строить из камня, но потом перешли на кирпич; в его развалинах обнаружена надпись, что так повелел «Шепсескаф, царь Верхнего и Нижнего Египта, для своего отца, царя Верхнего и Нижнего Египта, Осириса Менкаура».

Интересно то, что одна группа рабочих, работавшая на строительстве пирамиды, называлась довольно необычно: «Менкаура — пьяница». Египтологи утверждают, что перевод точен; впрочем, некоторые из них отдают предпочтение более полисемантическому слову «опьянённый». Так или иначе, но о пристрастии Менкаура к попойкам писал ещё Геродот.

В отличие от остальных пирамида Менкаура стоит не на скальном основании, а на искусственной террасе из известняковых блоков. Погребальная камера сравнительно мала — всего 6,5 × 2,3 метра и высотой 3,5 метра. Потолок составлен из двух блоков, снизу вытесанных наподобие полуарки, так что создается впечатление свода. Стены погребальной камеры и входного коридора выложены отшлифованным гранитом, коридор с первоначальной усыпальницей и помещениями для погребальной утвари соединяла лестница. Схема всех этих подземных помещений довольно сложна и отражает по меньшей мере три изменения первоначального архитектурного замысла. Притом не исключено, что некоторые коррективы относятся уже к Саисской эпохе.

Когда в 1837 году исследователи проникли в пирамиду Менкаура, они обнаружили, что она разграблена. При этом были найдены фрагменты тела и часть деревянного гроба, которые ныне хранятся в Британском музее. На гробе имеется надпись: «царь Верхнего и Нижнего Египта Менкаура, живущий вечно, рождённый Небом, зачатый Нут, наследник Геба, любимый им. Твоя мать Нут распростёрлась над тобой в имени её „Тайна Неба“, даёт она тебе, чтобы ты жил, подобно богу, без врагов твоих…»

Также здесь был обнаружен великолепный каменный саркофаг, который в 1838 году отправили на торговом судне в Англию. Однако корабль со всем экипажем сгинул в районе Картахены, и ныне этот саркофаг покоится на морском дне. Мы знаем его лишь по описаниям и рисунку Перринга. Саркофаг был сделан из базальта и украшен рельефами, изображавшими фасад царского дворца, а следовательно, достаточно интересный, чтобы вызвать среди египтологов разнотолки. По мнению Борхардта и Зете, саркофаг не мог относиться к эпохе Менкаура, ибо по стилю не соответствует уже известным саркофагам периода Древнего царства. Однако позднее такие саркофаги были найдены, и потому большинство египтологов признали его исконным. В 1954 году это же подтвердил Вандье. Но теперь мы снова сомневаемся. Британский музей послал фрагмент крышки деревянного гроба, найденного в камере Визом, на радиоуглеродный анализ, который показал, что крышка с именем Менкаура относится, скорее всего, к Поздней эпохе. Таким образом, возникает предположение, что погребальная камера была ограблена ещё в древние времена, но мумию грабители оставили и саисские правители приказали уложить мумию в новый гроб. А возможно, и в новый саркофаг, который позднее снова был ограблен…

Верхний и нижний храмы, пирамиды-спутницы 
Ныне ареал пирамиды — это куча развалин, занесенных песком, однако многолетние раскопки позволяют довольно точно его реконструировать. Заупокойный храм, который, согласно описанию 1755 года, в ту пору был в полной сохранности и занимал площадь 45 × 45 метров, одна половина её приходилась на двор, другая — на культовые и складские помещения. В полукилометре к востоку стоял нижний храм примерно таких же размеров. Его изучение показало, что при VI династии он был реставрирован и расширен. Вероятно, это было сделано из почтения к умершему царю. Оба храма соединялись дорогой из отшлифованных известняковых блоков, преодолевавшей двадцатиметровую разницу в высоте. Следы её можно обнаружить и поныне: сохранилось свыше четверти километра дороги.

Намного лучше, чем храмы, сохранились пирамиды-спутницы, которые стоят, как обычно, на южной стороне за оградой. Всего их три, причём две не закончены. Самая большая — восточная — с основанием 44,3 × 44,3 метра и высотой 28,3 метра; на ней кое-где ещё сохранилась гранитная облицовка. Две другие (стороны по 31,5 метра и высота 21,2 метра) ступенчатые, что, если принять во внимание время их постройки, весьма странно; очевидно, планировалось придать им форму «истинных». В 1837 году Виз обнаружил в восточной пирамиде большой гранитный саркофаг, в средней — остатки деревянного гроба и человеческих костей, в западной — лишь пустую и незаконченную погребальную камеру. Каждая из трёх пирамид имела заупокойный храм, и все это было огорожено общей каменной стеной. По предположению Рейснера, который в двадцатые годы XX столетия заново провёл их обследование, восточная пирамида принадлежала первой (главной) жене Менкаура. Владельцев или владелиц двух остальных он, как, впрочем, и другие ученые, не рискнул назвать.

Статуи 

Доктор Рейснер, проводивший раскопки по поручению Музея изящных искусств Бостона, обнаружил в припирамидном храме несколько чудесных скульптур. Четыре триады изображают Менкаура с богиней Хатхор и богинями разных номов Египта. Также был найден реалистичный портрет фараона с супругой, который в настоящее время хранится в Бостоне. Во время раскопок обнаружили великолепную алебастровую статую царя, выставленную ныне в Каирском музее, а также весьма реалистичную голову. В Бостоне хранится торс царской статуи, демонстрирующий замечательное искусство скульптора. Небольшая, лишённая головы статуэтка из слоновой кости, также находящаяся в Бостоне, несомненно, является творением великого мастера. Эти раскопки показали, что сооружения вокруг пирамиды, как и рассказывал Геродот, к моменту смерти Менкаура не были закончены. Доктор Рейснер обнаружил несколько незавершенных статуй. Изображения фараона были известны ещё до его работ. Статуэтка, хранящаяся в Университетском колледже в Лондоне, показывает его завёрнутым в крылья сокола, и поэтому можно говорить, что в тот период главнейшим именем фараона было его хорово имя. На его статуях чаще встречается хорово имя Кахет, чем тронное имя Менкаура.

Были найдены несколько скарабеев, цилиндрических печатей и оттисков печатей. В Бостоне хранится фрагмент жезла, принадлежавший «матери царя Хамерернебти», чьё имя означало «Сияющая, та что любит Двух Владычиц (то есть богинь Нехбет и Уаджит)». Она являлась супругой Менкаура, родившей ему сына и наследника Шепсескафа. Похоже у царя был ещё один сын, Хорджедеф, поскольку в «Книге мёртвых» говорится, что когда Менкаура послал его осмотреть храмы по всей стране, тот обнаружил в Гермополе Магна металлическую пластину с инструктацией из ляпис-лазури текстов 30-й и 64-й глав. Существуют и другие упоминания об этом царевиче, свидетельствующие о его необычайной образованности и благочестии. В письме рамессидского периода упоминается о том, как сложно понять его таинственные высказывания.

К числу скудных материальных свидетельств о правлении Менкаура следует отнести обломки сосудов с его именем, обнаруженные в Библе и сфинкса с его именем, найденного в Тель-Хацор (Ханаан).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Генеалогия 4 династии

Родословие Менкаура 

Фараоны IV династии
Правители Африки XXVI века до н. э.